Acendedor de cigarros, também chamado de tomada de isqueiro, foi um item muito comum em carros até a década de 2000. Inicialmente projetado para acionar um isqueiro elétrico aquecido, o receptáculo do acendedor de cigarros se tornou um conector 12 volts padrão para fornecer energia elétrica para acessórios portáteis usados em/ou perto de um automóvel, como um aspirador de pó, por exemplo. Outros exemplos de dispositivos que podem ser operados a partir do receptáculo de acendedor de cigarros incluem luzes, ventiladores, dispositivos de aquecimento de bebidas e pequenas ferramentas motorizadas, tais como compressores de ar para insuflar pneus. Muitos dispositivos eletrônicos portáteis, como tocadores de música ou telefones celulares, usam um acendedor de cigarros para recarregar suas baterias internas ou para operar diretamente a partir do sistema elétrico do veículo. Adaptadores para dispositivos eletrônicos podem alterar a voltagem para ser compatível com o dispositivo fornecido. Dispositivos que exigem eletricidade de corrente alternada podem ser operados com um inversor plug-in.

Os automóveis podem fornecer vários receptáculos de 12 V destinados apenas ao funcionamento de acessórios elétricos e que não podem ser utilizados com um isqueiro. Os fabricantes de automóveis podem oferecer um isqueiro apenas como acessório opcional de custo extra. Normalmente, apenas um receptáculo de 12 V próximo ao motorista será capaz de acomodar um isqueiro real, com outros receptáculos designados como "tomadas auxiliares de 12 V" que não são fisicamente capazes de alimentar um isqueiro.

Atualmente este item está em desuso, tendo sido substituída em carros mais modernos por uma entrada USB.

O acendedor 
O tradicional acendedor de cigarros é um cilindro de plástico ou de metal que contém uma resistência de nicromo, por passagem de uma corrente elétrica de cerca de 10 ampères quando ativado, geralmente apertando um botão. Quando pressionado, o isqueiro é mantido em contato com o encaixe por força de uma mola e um gancho ligado a uma folha de bimetálica. A resistência de aquecimento torna-se cor de laranja, em poucos segundos, causando, assim, a libertação de sistema de fixação descrito acima, retornando o isqueiro à sua posição inicial. Removendo o isqueiro de seu alojamento, é capaz de acender cigarros e charutos.

História 
Em 1921, a patente norte-americana de Morris 1.376.154 foi emitida para um chamado isqueiro "sem fio" com um elemento removível. O ignitor era aquecido no soquete e, em seguida, removido manualmente para uso após um intervalo de tempo apropriado.

Nos automóveis, os isqueiros começaram a aparecer como equipamento padrão nos carros americanos em 1925-1926.

Em 1928, a Connecticut Automotive Specialty Company (Casco), em Bridgeport patenteou sua versão de um isqueiro automotivo, que usava um cabo e um carretel. Nos isqueiros do tipo carretel, a unidade de ignição era conectada a uma fonte de corrente por um cabo que era enrolado em um tambor de mola para que a unidade de ignição e o cabo pudessem ser retirados do soquete e usados para acender um charuto ou cigarro. Quando o plug removível era devolvido ao soquete, os fios foram puxados de volta para dentro dele. O circuito foi fechado pressionando um botão ou removendo o dispositivo de ignição de sua tomada.

O moderno isqueiro V-Coil automotivo removível "automático" foi desenvolvido pela Casco em 1956, pelo qual recebeu a patente US 2.959.664, emitida em 1960.

Partes do automóvel
Tecnologias automotivas